Чандмань () — название нескольких административных единиц в Монголии.

 Чандмань (Говь-Алтай) — сомон аймака Говь-Алтай
 Чандмань (Ховд) — сомон аймака Ховд
 Чандмань-Ундер — сомон аймака Хувсгел
 Баянчандмань — сомон аймака Туве

Другое 
 «Чандмань эрдэнэ» — популярная монгольская песня